Питер Гулд () — американский сценарист, режиссёр и продюсер телевидения. Он работал над всеми пятью сезонами драматического сериала канала AMC «Во все тяжкие». Питер был номинирован на четыре премии Гильдии сценаристов США за свою работу над сериалом. В настоящее время Гулд работает с создателем сериала «Во все тяжкие» Винсом Гиллиганом над спин-оффом шоу, «Лучше звоните Солу».

Образование 
Гулд родился в Нью-Йорке. Он окончил колледж Сары Лоуренс в 1982 году со степенью бакалавра по английскому. В 1990 году, он окончил Университет Южной Калифорнии со степенью магистра.

Карьера 
В 2008 году Гулд присоединился к составу сценаристов первого сезона сериала «Во все тяжкие» в качестве редактора сюжетов. Он написал сценарий к эпизоду первого сезона, «Бизнес «по-взрослому»». Сценарный состав первого сезона был номинирован на премию Гильдии сценаристов США (WGA) как лучший новый сериал на церемонии в феврале 2009 года.

Гулд был повышен до исполнительного редактора сюжетов для второго сезона. Он написал сценарии к эпизодам второго сезона, «Укус мёртвой пчелы» и «Лучше звоните Солу». Сценарный состав был номинирован на премию WGA за лучший драматический сериал на церемонии в феврале 2010 года за их работу над вторым сезоном. Гулд был повышен до продюсера для третьего сезона и написал сценарий к эпизоду «Безымянный конь», а также стал со-автором сценария к эпизоду «По-кафкиански» вместе с партнёром-продюсером Джорджем Мастрасом. Гулд был снова повышен до супервайзового продюсера для четвёртого сезона в 2011 году.

Вместе с Гиллиганом, он в настоящее время является со-шоураннером и со-сценаристом спин-оффа сериала, «Лучше звоните Солу». Шоу дебютировало 8 февраля 2015 года, и стало самой высокорейтинговой премьерой сериала кабельного телевидения на сегодняшний день.

Эпизод «Уно» из первого сезона «Лучше звоните Солу» получил премию Гильдии сценаристов США за лучший сценарий в драматическом сериале в феврале 2016 года. Сценарий к эпизоду написали Гулд и Гиллиган.

Фильмография 
Сценарии

Производственный состав

Телесценарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сценаристы телевидения США
Телепродюсеры США
Телережиссёры США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Художественного колледжа дизайна (Пасадина)